TCM kan syfta på:

 TCM (TV-kanal) – en amerikansk TV-kanal, Turner Classic Movies
 TCM – ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer som har sina rötter i Kina, se Traditionell kinesisk medicin
 TCM (Monaco) – nationella TV-bolaget i Monaco